Digital object identifier, een identificatiecode van elektronische bestanden
Doi (Ulee Kareng), een plaats in Indonesië
Station Doi, een spoorwegstation in de Japanse stad Moriguchi

Personen:
Hiroshi Doi (1935), een Japans reiki-meester
Misaki Doi (1991), een Japans tennisspeelster
Peter Tatsuo Doi (1892-1970), een Japans kardinaal
Shingo Doi (1983), een Japans langebaanschaatser
Takeo Doi (1920-2009), een Japans psychoanalist
Yoichi Doi (1973), een Japans voetballer
Yukihiro Doi (1983), een Japans wielrenner